Die Saison 2009/10 war die erste Austragung des internationalen Eishockey-Wettbewerbes der Slohokej Liga und wurde mit insgesamt zehn Mannschaften ausgespielt. An der Meisterschaft nahmen Teams aus vier Staaten – Slowenien, Kroatien, Serbien und Österreich – teil, die vor Austragung der jeweiligen nationalen Ligen einen eigenen Meister ermittelten. Gespielt wurde ein Modus mit drei Runden im Grunddurchgang, nach dem sich die besten acht Teams für die Playoffs qualifizierten. Erster Meister wurde der HDK Stavbar Maribor.

Teilnehmende Mannschaften 
  HK Triglav Kranj
  HD mladi Jesenice (Farm-/Jugendteam vom HK Jesenice)
  HDK Stavbar Maribor
  HK Partizan Belgrad 
  HS Olimpija Ljubljana (Farmteam von HDD Olimpija Ljubljana)
  HK MK Bled 
  KHL Medveščak Zagreb (Zweitmannschaft)
  HK Slavija Ljubljana
  EC Graz 99ers (Farmteam)
  KHL Mladost Zagreb

Grunddurchgang

Playoffs

Viertelfinale 
 HK Bled (6) - HDK Stavbar Maribor (3): 0:2 (2:7, 2:6)
 HS Olimpija Ljubljana (5) - HK Partizan Belgrad (4): 0:2 (1:5, 3:4)
 HK Slavija (8) - HK Triglav Kranj (1): 0:2 (1:4, 2:5)
 KHL Medveščak Zagreb (7) - HD mladi Jesenice (2): 0:2 (3:9, 1:2)

Halbfinale 
 HK Triglav Kranj (1) - HK Partizan Belgrad (4): 0:2 (3:4, 1:5)
 HD mladi Jesenice (2) - HDK Stavbar Maribor (3): 0:2 (1:3, 1:3)

Finale 
 HDK Stavbar Maribor (3) - HK Partizan Belgrad (4): 2:0 (3:2, 3:2)

Kleines Finale 
 HD mladi Jesenice - (2) HK Triglav Kranj (1): 2:0 (4:1, 4:2)

Statistiken

Siehe auch 
 Slowenische Eishockeyliga 2009/10

Weblinks

Quellen 

Saison der Slohokej Liga
Eishockeysaison 2009/10